Михаи́л Петро́вич Арцыба́шев (24 октября (5 ноября) 1878, хутор Доброславовка Ахтырского уезда Харьковской губернии — 3 марта 1927, Варшава) — русский писатель, драматург, публицист.

Биография 

Происходит из поместного дворянства, отец был уездным начальником полиции. Учился в Ахтырской гимназии, в харьковской Школе рисования и живописи (1897—1898). С 1894 года сотрудничал в провинциальных газетах (харьковская газета «Южный край»), публикуя заметки, репортажи, рассказы. В 1898 году переехал в Санкт-Петербург. Публиковал обзоры выставок, карикатуры, юмористические рассказы в «Петербургской газете», «Петербургском листке», журнале «Шут». В 1899 году в Харькове у Михаила Арцыбашева родился сын Борис, впоследствии ставший известным русским иллюстратором.

Творчество 
Первой значительной публикацией был рассказ «Встреча» в «Журнале для всех» (1901). Лучшим своим произведением считал повесть «Смерть Ланде» («Журнал для всех», 1904; после её успеха Арцыбашев отказался от карьеры художника). Первая книга — сборник «Рассказы» (т. 1—2, Петербург, 1905—1906). Автор романа «У последней черты» (1910—1912), повести «Миллионы» (1908), «Рабочий Шевырёв» (1909), драм «Ревность» (1913) и «Закон дикаря» (1915). Сборник размышлений «Вечный мираж», написанный в 1919, издан в 1922 в Берлине.

Центральными в творчестве Арцыбашева, по оценке критика Т. Прокопова, была тема протеста против «вериг моральных, политических и иных установлений, сковывающих свободу человека», а также тема самоубийства и исследования социально-психологических причин, толкающих человека на роковой шаг.

Роман «Санин» 

Особый успех, скандальную известность и полемику вызвал роман «Санин» (1907), напечатанный в журнале «Современный мир», который много переводился, вызывая повсюду дискуссии и судебные процессы по обвинению в порнографии. Произведение содержит откровенные сцены и показывает смелые философские взгляды автора, которые порой шокировали читателей и литературных критиков. Основной идеей романа является необходимость человека удовлетворять свои потребности. Так, главный герой Владимир Санин повторяет: «Желание — это все: когда в человеке умирают желания — умирает и его жизнь, а когда он убивает желания — убивает себя!». Мнение о романе высказал П. Коган: «Санин ценит человеческую личность постольку, поскольку она способна служить увеличению радости и наслаждения. Человек не представляет никакой ценности с тех точек зрения, с которых ценила его религия, нравственность, философия, социология. Люди, не умеющие наслаждаться и доставлять наслаждения другим, ничего не стоят». Неоднозначность авторских суждений разделили общество того времени на «за» и «против». Сторонники арцыбашевской концепции называли Санина «героем своего времени», находя в нём черты «живой мысли» и правдивости изображения жизни.

Молодёжь увлеченно читала произведение, организовывала общества «санинцев». Роман был переведен на многие языки и опубликован в Германии, Италии, Бельгии, Франции, Дании, Болгарии, Венгрии и Японии.

Драматург и киносценарист 

Пьеса «Ревность», вышедшая в 1913 году имела огромный успех у зрителей России, а позже — на сценах Европы. Ею заинтересовалось также кино. В 1914 году состоялась премьера фильма «Ревность», снятого режиссёром А. Ханжонковым.

В 1914 году Арцыбашев написав пьесу «Война», а в 1916, полемизируя с Горьким — «Враги»,

Драму «Закон дикаря» Арцыбашев написал в ответ на пьесу Андреева «Анфиса». Писатель сам написал сценарий, и появилась кинемодрама «Муж». Фильм, запрещенный цензурой, собирал полные залы зрителей. Киножурнал начинался стихами:

Из глубины седых времён

В двадцатый век принёс мужчина

Свой унизительный закон

Раба, скота и властелина.

До Октябрьской революции 1917 года в России по киносценариям Арцыбашева вышли фильмы: «Позор разврата», «Дневник соблазнённой» («Трагедия соблазнённой»), «Мститель». Был экранизирован и роман «У последней черты». Экранизированные произведения автора не сохранились.

Своё последнее произведение — четырёхактную драму «Дьявол» (1925) — Арцыбашев назвал «трагическим фарсом», героями которого стали социалисты, рабочие, представители интеллигенции и т. д. Общая идея пьесы — осуждение революции с её методами и последствиями.

 «Главное у Арцыбашева — свободная любовь, насилие, эгоизм, описания убийств, казней, самоубийств, предсмертных судорог; изображение рассчитано на то, чтобы шокировать читателя».
 «Все прозаические произведения Арцыбашева — короткие и длинные — тенденциозны, и тенденция одна и та же: показать бессмысленность человеческой жизни, нереальность искусственной цивилизации и реальность только двух вещей — пола и смерти».

Эмиграция 

Под предлогом лечения за границей, в 1923 году Арцыбашев выехал в Польшу. Там получил польское гражданство, поскольку мать была полькой по происхождению. Свою дальнейшую жизнь в СССР считал невозможной, свой переезд за границу объяснял тем, что своеволие большевиков терпеть стало невозможно. «Что такое эмигранты?… Это люди, которые не могли примириться с большевицкой тиранией и тяжкую свободу изгнания предпочли существованию под бичами кремлёвских палачей. Честь им и хвала!..», — пишет автор в статье «Эмигрантская вобла».

В Польше Арцыбашев стал одним из руководителей и постоянным автором газеты «За Свободу!», в которой, в частности, печатал обозрения преимущественно общественно-политического содержания под общим заглавием «Записки писателя». Здесь, в период с 1923 по 1927 год Арцыбашев опубликовал около сотни статей, снискав славу первого зарубежного российского публициста. Основной темой этих материалов является разоблачение большевизма. Также автор пишет о революции, касается тем эмиграции, социальной жизни общества, критики СМИ в СССР, литературной жизни России и т. д. (статьи: «Показания по делу Конради», «Или-или», «Суд», «Пощечина», «Завоевания революции», «Смерть Ленина», «Наш третий клад», «Последний царь», «Жгучий вопрос», «Соблазн», «Слово о русской литературе», «Ответ на письма г-жи Н.» и др.).

В Варшаве изданы сборник «Под солнцем» (1924), пьеса в стихах «Дьявол: Трагический фарс» (Варшава, 1925). Статьи из газеты «За Свободу!» собраны в книгу «Записки писателя» (Варшава, 1925).

Смерть 

3 марта 1927 года Михаил Арцыбашев умер в Варшаве от мучившей его всю жизнь чахотки, усугубившейся тяжёлой клинической депрессией, менингитом и прогрессирующей глухотой. 

Посмертно вышла книга «Черёмуха» (Варшава, 1927). Для русской эмиграции в Польше был образцом непримиримости к большевистскому режиму; годовщины его смерти отмечались собраниями и траурными митингами. В СССР произведения Арцыбашева до конца 1980-х гг. не переиздавались и творчество его в школах и вузах не изучалось.

Отзывы современников о публицистической деятельности Арцыбашева 

П. Коган: «Он враг бессилия и певец силы. Он клеймит презрением неуверенность и отчаяние, наносит беспощадные удары пошлости и инертности. Он — серьёзный и объективный, а потому тем более опасный обличитель обанкротившегося общества»;

А. Куприн (о «Записках писателя»): «Эти записки насквозь пронизаны знакомыми чертами: ума, характера и большого таланта Арцыбашева; беспощадной правдивостью, безоглядной смелостью, цепкой логикой… <…> И вот теперь все, что ни пишет Арцыбашев, полно мужественной скорбью о России, неутомимой ненавистью к её случайным — да! Случайным! — поработителям…»;

П. Пильский: «В нём вообще жил дух противоречия и борьбы. Он любил не соглашаться. Ему нравилось быть одному, в стороне, при своем собственном особом мнении»;

З. Гиппиус: «Да, Арцыбашев „единственный“ из писателей; если и есть у других такая же беспримесная, чистая ненависть к убийцам России, такая же готовность на всякую борьбу, на всякую жертву ради воскресения родины, — эти чувства — увы — слишком часто соединяются с тоской о России прошлой, невозвратимой и ненужной».

Александр Блок: «Арцыбашев разделяет судьбу многих современных писателей, достойных всякого внимания: у него нет искусства и нет своего языка. Но здесь есть настоящий талант, приложенный к какой-то большой чёрной работе, и эта работа реальна: заметно, как отделяются какие-то большие глыбы земли и пробивается в расщелины солнце».

Произведения

Романы 
 1907  Санин
 1910  У последней черты
 1915  Женщина, стоящая посреди

Повести и рассказы 
 1895  Будничные драмы
 1895  Из воспоминаний участника минувшей войны
 1895  Из рассказов офицеров
 1895  Неизвестный идеал (Из жизни знаменитого художника О. Кипренского)
 1895  Эпизоды войны: Ласточка. Майор Горталов
 1896  Под лунным светом
 1898  Бал
 1898  Две смерти
 1901  Бунт
 1901  Подпрапорщик Гололобов
 1902  Куприян
 1903  Паша Туманов (В паутине)
 1903  Смех (сумасшедший)
 1904  Смерть Ланде
 1904  Из подвала
 1905  Жена
 1905  Кровь
 1905  Тени утра
 1905  Из дневника одного покойника
 1905  Рассказ об одной пощёчине
 1905  Роман маленькой женщины (Из жизни маленькой женщины)
 1905  Ужас
 1906  В деревне
 1906  Кровавое пятно
 1906  Революционер
 1907  Мужик и барин 
 1907  Один день
 1907  Пропасть
 1907  Человеческая волна (Человеческая жизнь)
 1908  Миллионы
 1909  Рабочий Шевырёв
 1923  Дикие

Экранизации 
 «Рабочий Шевырёв» (РСФСР, 1919), режиссёр Чеслав Сабинский
 «» (Германия, 1923)
 «» (Австрия-Польша, 1924)
 «» (Германия, 1928)
 «Жизнь и смерть» (生离死别 / Китай, 1941, фильм основан на романе «Санин», хотя действие перенесено в Китай 1940-х годов)

Примечания

Библиография 
 Арцыбашев М. П. Записки писателя (1907—1927). Дьявол / сост., автор вступ. статьи и примеч. Т. Ф. Прокопов. — : НПК «Интелвак», 2006. — 792 с.

Литература 
 Жиленко И. Р. Путешествие к Михаилу Арцыбашеву: Учебно-методический комплект (учебное пособие, хрестоматия) // И. Г. Жиленко — Сумы: СВС Панасенко И. М., 2013. — 168 с.

Ссылки 
 Биография и тексты 
 
 Корней Чуковский «Геометрический роман» на сайте «Отдав искусству жизнь без сдачи»
 Ишкин Б. С. Провинциальный город в творчестве и жизни М. П. Арцыбашева
 Арцыбашевщина и социально-культурный контекст
 Между Эросом и Танатосом. Роман Михаила Арцыбашева «Санин». Взгляд спустя столетие
 Сочинения М. П. Арцыбашева на сайте Тверской епархии

Драматурги Российской империи
Русские писатели первой волны эмиграции
Персоналии:Харьков
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Публицисты по алфавиту
Публицисты Российской империи
Русские писатели по алфавиту
Русские эмигранты первой волны в Польше
Русские писатели XX века
Писатели по алфавиту
Похороненные на Православном кладбище Варшавы